Тюльпан:

 Тюльпан — род многолетних растений.

 «Тюльпан» — сленговое название разъёма RCA для подключения аудиовидеоаппаратуры.
 «Тюльпан» — береговой теплопеленгатор.
 «Тюльпан» — спутник-мишень ДС-П1-М.
 «Тюльпан» — самоходная пусковая установка тактической ракеты «Филин».
 «Тюльпан» — корабельная радиостанция.
 «Тюльпан» — казахстанско-российский фильм 2008 года.
 «Тюльпан» — калмыцкий государственный ансамбль песни и танца.
 «Тюльпан» — кресло, разработанное в 1955—1957 годах художником и архитектором Ээро Саариненом.

 2С4 «Тюльпан» — советская самоходная артиллерийская установка (самоходный миномёт).
 УСП-1 «Тюльпан» (1П29) — советский стрелковый прицел для автоматов и пулеметов семейства АК.

Топоним в России 
 Тюльпаны — исчезнувшее село в Первомайском районе Крыма.
 Тюльпан — посёлок в Первомайском районе Оренбургской области.
 Тюльпаны — село в Заветинском районе Ростовской области.

См. также 
 Ляля-Тюльпан
 Фанфан-тюльпан
 Чёрный тюльпан
 Тюльпанное дерево